Pulli (Kambja), een plaats in de Estlandse gemeente Kambja, provincie Tartumaa
 Pulli (Rõuge), een plaats in de Estlandse gemeente Rõuge, provincie Võrumaa
 Pulli (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa, provincie Saaremaa
 Pulli (Tori), een plaats in de Estlandse gemeente Tori, provincie Pärnumaa
 Pulli (Võru), een plaats in de Estlandse gemeente Võru vald, provincie Võrumaa
 Pulli, tot in 2017 de naam van Põdramõtsa
 Meervoud van pullus, een jonge, nog met dons beklede vogel